Аспрон может означать:
 Аспро — необитаемый остров в Греции;
 Аспр (аспрон) — мелкую медную монету Трапезундской империи, генуэзской колонии Каффа, ордена Госпитальеров (см. также акче).